Embleton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Embleton (del av en befolkad plats), Western Australia, Bayswater,

Storbritannien 

 Embleton, Northumberland, ort, England,  
 Embleton, Cumbria, ort, England,  

Robotskapade Australienförgreningar